Cet article traite de la saison 1947-1948 de l'Académica de Coimbra.

 en championnat du Portugal de I Divisão, l'Académica termine , soit la dernière place, ce qui lui vaut d'être relégué en deuxième division. 
    
En coupe, l'Académica est éliminé dès les  à une équipe évoluant en deuxième division.

Trois entraîneurs vont diriger les "étudiants", il s'agit des portugais Armando Sampaio, Joaquim Micael (qui est aussi joueur) et Tavares da Silva.

Effectif 

Le grand Alberto Gomes, est de retour dans son club de cœur, c'est la seule arrivée notable car la quasi-totalité des « nouveaux » sont issus des bancs de l'université de Coimbra.

Effectif des joueurs de l'Académica de Coimbra lors de la saison 1947-1948.

Les rencontres de la saison

Campeonato Nacional da I Divisão 

Légende
Dom. = à domicile; Ext. = à l'extérieur; Class. = classement

Taça de Portugal 

Légende
Dom. = à domicile; Ext. = à l'extérieur

Statistiques

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 

José Rodrigues Brás est le seul Totalista de cette saison, il participe à l'ensemble des rencontres de première division et aux deux tours de la coupe.

 Ce tableau récapitule l'ensemble des statistiques des joueurs dans les différentes compétitions disputées lors de la saison 1947-48 (hors matches amicaux).

Légende
Nat. = nationalité; M.j. = match(s) joué(s)

Statistiques buteurs 

Pacheco Nobre et Bentes, marquent à eux deux la moitié des buts inscrits cette saison, cela n'empêche pourtant pas à la Briosa d'être relégué.

Ce tableau récapitule l'ensemble des statistiques des buteurs dans les différentes compétitions nationales, disputées lors de la saison.

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat du Portugal de football 1947-1948
 Coupe du Portugal de football 1947-1948
 Armando Sampaio
 Tavares da Silva
 Pacheco Nobre
 Bentes
 Alberto Gomes
 União Desportiva Oliveirense

Notes

Références 

Coimbra
Saison de l'Associação Académica de Coimbra
1947 au Portugal
1948 au Portugal